Play by forum – gra fabularna rozgrywana na forum dyskusyjnym
 The Perry Bible Fellowship – komiks internetowy